Пол Робертс (): Робертс, Пол (род. 1959) — британский рок-музыкант,
 Робертс, Пол — американский художник.
 Робертс, Пол Крейг (род. 1939) — американский экономист и политик.